Guettard est un nom propre.

Patronyme 

 Jean-Étienne Guettard (1715-1786), géologue et minéralogiste français.

Sciences et techniques 
 Guettard, ainsi nommé en l'honneur de Jean-Étienne Guettard, est un astéroïde de la ceinture principale.